Dia Internacional de l'Home
 Dret internacional humanitari